Цирестиновые () — подсемейство нимфалид отряда бабочек.

Классификация 
Триба: Cyrestini Guenée, 1865
 Cyrestis Boisduval, 1832
 Cyrestis achates
 Cyrestis acilia
 Cyrestis adaemon
 Cyrestis camillus
 Cyrestis cocles
 Cyrestis lutea
 Cyrestis maenalis
 Cyrestis nais
 Cyrestis nivea
 Cyrestis paulinus
 Cyrestis telamon
 Cyrestis themire
 Cyrestis thyodamas
 Cyrestis thyonneus
 Cyrestis eximia
 Cyrestis heracles
 Cyrestis strigata
 Chersonesia Distant, 1883
 Chersonesia intermedia
 Chersonesia nicevillei
 Chersonesia peraka
 Chersonesia rahria
 Chersonesia risa
 Marpesia Hübner, 1818
 Marpesia chiron
 Marpesia eleuchea
 Marpesia petreus
 Marpesia zerynthia
Триба: Pseudergolini Doherty, 1889
 Amnosia Doubleday, 1849
 Amnosia decora
 Dichorragia Butler, 1869
 Dichorragia nesimachus
 Dichorragia ninus
 PseudergolisC. Felder & R. Felder, 186
 Pseudergolis arvesta
 Pseudergolis wedah
 Stibochiona Butler 1869
 Stibochiona coresia
 Stibochiona nicea
 Stibochiona schoenbergi

Ссылки 
 Cyrestinae

Нимфалиды
Подсемейства насекомых